Григг:

 Григг, Джон — новозеландский астроном.
 Григг — кратер на обратной стороне Луны.
 Уилл Григг (род. 1991) — североирландский футболист.